Барро — власна назва

Топоніми

Барро (Понтеведра) — муніципалітет.

Барро (Агеда) — парафія.
 Барро (Резенде) — парафія.
 Барро і Агуада-де-Байшу

Барро (Шаранта)  — муніципалітет.
 Барро (Ізер) — муніципалітет.

Особи 
 Жак Барро — французький політик.
 Жан-Луї Барро  — французький театральний режисер.
 Франсуа Барро — швейцарський художник.
 Оділон Барро — французький політик і державний діяч, який з 1848 до  1849 займав посаду прем'єр-міністра Франції.